

Топоніми 
 Того — держава у західній Африці.
 Тоґо — містечко в Японії, у префектурі Айті.
 Тоґо — колишнє містечко в Японії, у префектурі Каґосіма.
 Тоґо — колишнє містечко в Японії, у префектурі Міядзакі.
 Тоґо — колишнє містечко в Японії, у префектурі Тотторі.
 Тоґо — американський драматичний фільм 2019 року.

Персоналії 
 Тоґо — японське прізвище.
 Тоґо Хейхатіро — японський адмірал.